Тибетский канон — многотомный свод буддийских сочинений (Ганджур, ), к которому прилагается свод комментариев (Данджур, ).

Названия Ганджур и Данджур в русский язык пришли опосредованно через монгольский язык и используются традиционно с XIX века. При передаче тибетских слов через посредство западных языков каноны называются Кангьюр и Тэнгьюр, встречаются также написания Канджур и Тенджур.

Ганджур 

Канон Ганджур (тиб. «Передача слов [Будды]») составлен в первой трети XIV века тибетским учёным из школы сакья Будоном Ринчендубом. Создание текстов традиция приписывает Будде Шакьямуни. Состоит из 7 разделов, 108 томов, содержащих 84 000 поучений. Ганджур выступает в двух качествах: как предмет культа и как источник догматики. Термин Ганджур имеет также смысл «Прямые слова Будды».

Сутры, относящиеся к изречениям Будды, образуют все три раздела этого Писания, которые составлены в соответствии с предметом рассмотрения: раздел дисциплины (виная) посвящён этике (шила); раздел писания (сутранта) — медитативному сосредоточению (самадхи); и раздел знания (абхидхарма) — мудрости (праджня).

Данджур 

Свод Данджур (тиб. «перевод комментариев [шастр]») содержит комментарии к Ганджуру насчитывают в полном варианте 254 тома, около трёх с половины тысяч текстов.

Переводы
 1624 — перевод на монгольский. Работой руководил Джанджа-хутухта II Ролбийдорж.
 1794 — издание перевода на маньчжурский .

Цитаты современных деятелей о каноне 

Кирти Ценшаб Ринпоче:
«Все наставления Будды — Кангьюр и объяснения пандит — Тэнгьюр направлены на усмирение ума».
Все эти поучения являются воспитанием ума, преобразованием мышления.
Все поучения Будды предназначены для преображения, усмирения психики.

Оле Нидал:
Это позволяет нам понять последнее высказывание Будды, в котором он даёт оценку своей жизни: 
«Я могу умереть счастливым. Я не спрятал ни одного поучения в закрытой ладони. Всё, что может принести вам благо, я уже передал».
Его самое последнее высказывание ставит буддизм особняком среди того, что называют религиями:
«Теперь не верьте моим словам только потому, что их сказал Будда, но проверяйте их как следует. Будьте сами себе светом».

См. также 
 Китайский буддийский канон
 Трипитака
 Трипитака Кореана
 Палийский канон
 Школы буддизма
 Гандхара (буддизм)

Ссылки 
 Маньчжурский перевод
 http://www.mahamudra.ru/bud/
 http://spiritual.ru/lib/otv.html 
 https://web.archive.org/web/20160304122303/http://www.karma-kagyu.org.ua/teach/buddhism.php

Буддийские источники
Тибетский буддизм